Abuso – in psicologia, forma di violenza verbale, fisica o psicologica (ad es. mobbing), che può generare un trauma psichico;
 Abuso familiare – abuso all'interno di una famiglia
 Abuso minorile – abuso nei confronti di minori
 Abuso sessuale – coinvolgimento in attività sessuali di una persona non consenziente o non consapevole
 Abuso senile – abuso nei confronti di anziani
 Mobbing – forma di abuso psicofisico
 Abuso – nel diritto
 Abuso d'ufficio – reato previsto dall'art. 323 del codice penale italiano
 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina – reato previsto dall'art. 571 del codice penale italiano
 Abuso di autorità contro arrestati o detenuti – reato previsto dall'art. 608 del codice penale italiano
 Abuso di autorità militare – reati previsti dagli art. 195-197 del codice penale militare di pace
 Abuso minorile – abuso minorile nell'ordinamento penale italiano
 Abuso del diritto – eccesso nella tutela di un diritto soggettivo
 Abuso edilizio – intervento edilizio senza permesso
 Abuso di notazione – in matematica, uso di notazione formalmente scorretto ma utile all'esposizione
 Abuso di droga – abuso di droghe, alcol o altre sostanze
 Abuso – romanzo di Andrew Vachss del 1987 della serie Burke

Pagine correlate 
 Abuso di potere
 Abuso rituale satanico

Altri progetti